

Geografia 
 Aka – isola giapponese nell'arcipelago delle Kerama
 Aka –  villaggio giapponese della prefettura di Fukuoka
 Aka – comune ungherese nella provincia di Komárom-Esztergom

Acronimi 
 Attack Cargo Ships – classificazione delle navi da trasporto della United States Navy precedentemente al 1969, anno in cui vennero rinominate Amphibious Cargo Ships a ridesignate LKA.

Sigle 
 also known as – espressione inglese che significa "anche conosciuto come" e usata per descrivere gli pseudonimi, i nickname, i nomi d'arte di un autore, traducibile nell'uso in lingua italiana con il termine latino alias.

Codici 
 aka – codice ISO 639-3 della lingua akan, una lingua nilo-sahara

Musica 
 A.K.A. – album in studio della cantante Jennifer Lopez
 Aka – singolo di Masami Okui del 1998

Sport 
 American Kickboxing Academy – team statunitense di arti marziali miste

Altro 
 Aka – gruppo di Pigmei che vivono nella foresta equatoriale dell'Africa centrale
 Aka – il pianeta descritto nel romanzo di fantascienza La salvezza di Aka di Ursula K. Le Guin
 Aka – personaggio apparso nel cortometraggio Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!!
 AKA – film del 2002 diretto da Duncan Roy
 Lingua aka – lingua bantu parlata nella Repubblica Centrafricana e nella Repubblica del Congo
 Lingua aka – lingua appartenente alla famiglia linguistica Nilo-Sahariana, ramo Sudanico orientale, parlata dal popolo Sillok del Sudan

Altri progetti